Рапа:

 Рапа — вода лиманов, соляных озёр и искусственных водоёмов.
 Рапа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Рапа — язык.
 Рапа — соляной раствор для хранения брынзы.

См. также 
 Рапа-Ити — остров в архипелаге Тубуаи
 
 Рапануйцы — коренные жители острова Пасхи